Wenjun peut faire référence à : 
 Ju Wenjun (née en 1991), joueuse d'échecs chinoise.
 Wu Wenjun (1919–2017), mathématicien chinois.
 Yang Wenjun (né en 1983), céiste chinois.
 Xie Wenjun (né en 1990), athlète chinois, spécialiste du 110 mètres haies.
 Fu Wenjun (né en 1955), artiste et photographe indépendant chinois.
 Guo Wenjun (née en 1984), tireuse sportive chinoise.
  ( av J-C), poète chinois.